Bei den XVIII. Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt. Austragungsort war die Kazakoshi Park Arena in Karuizawa. Erstmals seit 1924 war Curling wieder Teil des offiziellen Programms und kein Demonstrationswettbewerb, auch wenn das Internationale Olympische Komitee diesen Status erst acht Jahre später bestätigte. In Karuizawa hatten bereits die Reitwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 1964 stattgefunden.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Turnier der Frauen

Teams

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 14. Februar 1998, 14:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 15. Februar 1998, 09:00 Uhr

Finale: 15. Februar 1998, 09:00 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams

Round Robin

Tie-Break 
13. Februar, 19:00 Uhr

14. Februar, 09:00 Uhr

Finalphase 

Halbfinale: 14. Februar 1998, 18:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 15. Februar 1998, 09:00 Uhr

Finale: 15. Februar 1998, 17:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1998 (PDF; 24,4 MB)

Curling
1998
Curling 1998
Sportveranstaltung in Karuizawa
Curling (Japan)